Coalton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coalton (Illinois)
Coalton (Ohio)